Понто́н может означать:
 Понтон — плавучее изделие для поддержания тяжестей на воде.
 Понтонный мост — временное сооружение, служащее для переправы (преимущественно через реки).
 Понтон — приспособление для подъёма затонувших судов (к затонувшему кораблю крепятся громадные железные ящики или резиновые шары — понтоны, — в которые накачивается воздух для всплытия и подъёма с собой корабля).
 Понтон — элемент дизайна автомобилей, преимущественно 1940—1950-х годов.
 Понтон — герметичная плавающая крыша внутри РВС.
 Понтон — обелиск, в основание которого положен прямоугольник.
 Понтон — не пропускающая воду конструкция на шасси самолёта для посадки на воду.

Персоналии 
 Понтон д’Амекур, Гюстав (1825—1888) — французский нумизмат, археолог и создатель вертолёта.
 Эндрю Понтон () (1804—1850) — легендарный судья 19-го века и политический деятель в Техасе.
  — американский детский психиатр.
  — шотландский изобретатель 19-го века.
  — австралийский фитнес-инструктор.
  — канадский актёр, комментатор, телеведущий.

Топоним 
 Понтон-Сюр-Л'Адур () — город во Франции.
  — деревня в Линкольншире, Англия.
  — деревня в Линкольншире, Англия.
 Понтон — населённый пункт на острове Аруба.
 Понтон — населённый пункт в канадской провинции Манитоба.